Gussaghesi – abitanti di Gussago
Gussaghesi – abitanti di Navezze